Сергей Горелов: Горелов, Сергей Георгиевич (1957—1997) — советский и российский шахматист.
 Горелов, Сергей Дмитриевич (1920—2009) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Горелов, Сергей Николаевич (род. 1985) — российский футболист.